Појам Фридрих V може да се односи на:

 Фридрих V, бурггроф Нирнберга
 Фридрих V Швапски
 Фридрих V Аустријски
 Фридрих V, изборник Палатината
 Фредерик V Дански